Наряду со странами, имеющими собственные валютные системы, в Африке существует два валютных союза: Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС (UEMOA)) и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество (ЦАВЭС (CEMAC)).
ЗАЭВС и ЦАВЭС используют Франк КФА в качестве региональной валюты. Денежные знаки, имеющие хождение в странах Западной и Центральной Африки, различаются по внешнему виду, но имеют одинаковое соотношение с другими валютами.

Кроме того, на юге Африки действует Единая валютная зона — экономический и валютный союз, связывающий ЮАР, Лесото и Эсватини. Национальные валюты Лесото и Эсватини (лоти и лилангени соответственно) жёстко привязаны к Южноафриканскому рэнду. Кроме того, в этих странах рэнд свободно обращается и является законным платёжным средством. Валютообменную политику в Единой валютной зоне проводит Южно-Африканский резервный банк. Единая валютная зона является союзной к Южноафриканскому таможенному союзу.

См. также 
 Африка
 Список крупнейших банков Африки (2015)

Экономика Африки

Списки:Африка